Oštrelj je lahko:
 Oštrelj, Bosanski Petrovac (Bosna in Hercegovina)
 Oštrelj, Bor (Srbija)